Cedrillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cedrillas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Cedrillas (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar